Varallo peut renvoyer à :

Lieux 
 Varallo Pombia, commune italienne dans la province de Novare
 Varallo Sesia, commune italienne dans la province de Verceil

Patronyme 

 Francisco Varallo (1910–2010), joueur de football argentin (attaquant)
 Tanzio da Varallo (1575-1633), peintre italien

Homonymie de toponyme